Асуара () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 165,8 км². Население — 701 человек (на 2010 год). Расстояние — 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы